Muiderpoort (Amsterdam), oude stadspoort in Amsterdam.
Station Amsterdam Muiderpoort, spoorwegstation in Amsterdam.
Muiderpoort (Weesp), oude stadspoort in Weesp (ook wel de Noorderpoort genoemd)